А́йзик (Исаак) Ха́имович Пла́тнер (; , Соколув-Подляски, Седлецкая губерния, Царство Польское — , , Литовская ССР) — еврейский поэт и переводчик. Писал на идише.

Биография 
Родился в семье портного. Учился в хедере и иешиве, но с 11 лет вынужден был бросить учёбу, чтобы помогать отцу в работе. Первые стихи, написанные на идиш были напечатаны в «Варшавском альманахе» в 1918 году.

Участвовал в деятельности социалистической партии Поалей Цион. В 1921 году уехал в США. Учился в Еврейской учительской семинарии. По окончании семинарии работал учителем в школе.

В 1932 году посетил Советский Союз как участник поездки группы западных писателей. Полученные впечатления привели к тому, что в конце 1932 года Платнер приехал с семьей в Минск. Работал литературным работником в Еврейской редакции Белорусского радиокомитета, литературным редактором в еврейской газете «Октябрь», в журнале «Штерн». В 1933 году в Минске вышел первый сборник его стихов для детей.

Во время Великой Отечественной войны Айзик Платнер эвакуировался в Саранск, затем переехал в Ярославль. В Минск вернулся в 1944 году после освобождения города.

8 июня 1949 года Платнер был арестован. Приговорён Особым совещанием 22 апреля 1950 года по обвинениям по статьям 63-1, 72а, 76 УК БССР — шпионаж и антисоветская националистическая деятельность к 25 годам исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества.

Отбывал срок по разным данным в Озерлаге (Братск) или Тайшете. Освобождён в 1956 году. Реабилитирован 30 января 1956 года.

По возвращении в Минск он был восстановлен в Союзе писателей, на идише больше не публиковался, так как пресса на этом языке была полностью уничтожена. У него выходили сборники на белорусском и на русском языках, его стихи переводили на польский и чешский языки.

Умер 26 июля 1961 года в Паланге. Похоронен в Минске.

Творчество 
Первый поэтический сборник «Вос дер тог дерцейтлт» («О чём рассказывает день») вышел в 1930 году в США. Его документальная повесть о сопротивлении в Минском гетто «Из-под земли» впервые вышла только в 1986 году в переводе на русский язык.

Автор книг стихов и рассказов: «Фун цвей лендер» («Из двух стран», 1933); «Цвишн киндер» («Среди детей», 1938); «Зун афн швел» («Солнце на пороге», 1940); «Мит либе ун глейбн» («С любовью и верой», 1947); «Из Америки», «Песня о матери», «Поэма о портных», «Соль жизни», сборника рассказов «Самое дорогое» и др. В последние годы жизни работал над книгой воспоминаний «О тех, кого нам недостаёт».

Платнер перевёл с английского на идиш роман Майкла Голда «Еврейская беднота» (Jews Without Money), с немецкого — сказки братьев Гримм, обработал для БелГОСЕТа пьесу А. Гольдфадена «Ди цвей кунилемлех» («Два простофили»).

Примечания

Литература 
 Эта жизнь обернулась вот так / Джессика Платнер. — [Б. м.], 2010.
 Еврейские советские писатели Белоруссии: воспоминания / Гирш Релес. — Минск, 2006.
 Беларуская энцыклапедыя. У 18 т. Т. 12. — Мінск, 2001.
 Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. У 5 т. Т. 4. — Мінск, 1987.
 Бярозкін Г., Соль жыцця, «Беларусь», 1958, № 4.
 Смоляр Г., Дер дихтер фун либе ун глейбн. «Фолксштиме», 1961, 1 авг. (Варшава).
 Смоляр Г., А блюм фар Айзикн, «Идише шрифти», 1964, № 11.
 Релес Г., Мит Айзик Платнерн, «Советиш Геймланд», 1965, № 11.

Ссылки 
 
 
 
 
 ПЛА́ТНЕР, Айзик в Краткой литературной энциклопедии 

Поэты на идише
Похороненные в Минске
Детские поэты
Репрессированные в СССР
Заключённые Озерлага
Реабилитированные в СССР
Поэты Белоруссии
Поэты СССР
Социалисты России